Брис може бити:
Брис (медицина), 
Брис (тврђава), тврђава у општини Пријепоље, Република Србија